The Gillette Company, de voormalige producent van merkproducten als Gillette, Braun, Duracell en Oral-B
Gillette (merk), het hoofdmerk van The Gillette Company, tegenwoordig onderdeel van Procter & Gamble
Gillette (Wyoming), een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming
Gillette Stadium, een stadion in Massachusetts
King Camp Gillette, een Amerikaanse uitvinder en utopist, geboren op 5 januari 1855